Bäckgölen kan syfa på:
Bäckgölen, Småland,  (3,3 ha)
Bäckgölen, Östergötland, sjö i Ydre kommun,  (6,12 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn